Primera División 1928 (Uruguay) - reguliere competitie
 Primera División 1928 (FUF) - dissidente competitie